|-
|(75251)||1999 XN3|| align=right|15,0|| align=right|2,405|| align=right|0,122|| align=right|9,99|| align=right|3,730||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75252)||1999 XS3|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,174|| align=right|7,92|| align=right|3,698||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75253)||1999 XY3|| align=right|15,7|| align=right|2,536|| align=right|0,143|| align=right|10,30|| align=right|4,038||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75254)||1999 XC4|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,096|| align=right|6,52|| align=right|3,711||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75255)||1999 XD6|| align=right|14,8|| align=right|2,331|| align=right|0,182|| align=right|8,66|| align=right|3,557||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75256)||1999 XW6|| align=right|15,3|| align=right|2,568|| align=right|0,030|| align=right|5,04|| align=right|4,115||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75257)||1999 XX6|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,158|| align=right|3,02|| align=right|3,613||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75258)||1999 XE8|| align=right|15,7|| align=right|2,425|| align=right|0,200|| align=right|2,97|| align=right|3,776||MBA||3. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75259)||1999 XG9|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,154|| align=right|3,47|| align=right|3,620||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75260)||1999 XO10|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,069|| align=right|7,04|| align=right|3,499||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75261)||1999 XB11|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,088|| align=right|6,75|| align=right|3,666||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75262)||1999 XF11|| align=right|15,9|| align=right|2,563|| align=right|0,237|| align=right|4,62|| align=right|4,103||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75263)||1999 XO11|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,196|| align=right|5,08|| align=right|3,506||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75264)||1999 XG12|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,118|| align=right|7,51|| align=right|3,332||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75265)||1999 XE13|| align=right|15,7|| align=right|2,371|| align=right|0,184|| align=right|11,42|| align=right|3,650||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75266)||1999 XG13|| align=right|15,5|| align=right|2,351|| align=right|0,079|| align=right|11,52|| align=right|3,604||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75267)||1999 XJ13|| align=right|15,0|| align=right|2,391|| align=right|0,083|| align=right|6,75|| align=right|3,696||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75268)||1999 XN15|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,171|| align=right|3,27|| align=right|3,672||MBA||5. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75269)||1999 XU15|| align=right|14,0|| align=right|2,627|| align=right|0,181|| align=right|15,46|| align=right|4,256||MBA||6. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75270)||1999 XB16|| align=right|14,2|| align=right|2,470|| align=right|0,147|| align=right|10,68|| align=right|3,882||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75271)||1999 XE16|| align=right|15,0|| align=right|2,371|| align=right|0,168|| align=right|7,75|| align=right|3,651||MBA||7. december 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(75272)||1999 XG16|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,361|| align=right|30,46|| align=right|4,244||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75273)||1999 XC18|| align=right|14,6|| align=right|2,313|| align=right|0,082|| align=right|5,04|| align=right|3,516||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75274)||1999 XK18|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,223|| align=right|1,95|| align=right|3,426||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75275)||1999 XG19|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,194|| align=right|6,08|| align=right|3,427||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75276)||1999 XK19|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,190|| align=right|1,82|| align=right|3,572||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75277)||1999 XN19|| align=right|15,1|| align=right|2,356|| align=right|0,116|| align=right|7,13|| align=right|3,617||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75278)||1999 XQ19|| align=right|15,7|| align=right|2,297|| align=right|0,118|| align=right|5,04|| align=right|3,481||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75279)||1999 XX19|| align=right|16,3|| align=right|2,483|| align=right|0,205|| align=right|2,21|| align=right|3,912||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75280)||1999 XZ20|| align=right|16,3|| align=right|2,261|| align=right|0,199|| align=right|7,56|| align=right|3,399||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75281)||1999 XF22|| align=right|14,1|| align=right|2,623|| align=right|0,119|| align=right|11,06|| align=right|4,246||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75282)||1999 XG22|| align=right|15,8|| align=right|2,236|| align=right|0,039|| align=right|6,91|| align=right|3,342||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75283)||1999 XH23|| align=right|16,4|| align=right|2,309|| align=right|0,186|| align=right|7,84|| align=right|3,509||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75284)||1999 XV24|| align=right|15,7|| align=right|2,316|| align=right|0,102|| align=right|3,67|| align=right|3,524||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75285)||1999 XY24|| align=right|14,5|| align=right|2,294|| align=right|0,137|| align=right|22,88|| align=right|3,475||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75286)||1999 XZ24|| align=right|15,4|| align=right|2,312|| align=right|0,230|| align=right|9,39|| align=right|3,515||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75287)||1999 XD25|| align=right|15,7|| align=right|2,374|| align=right|0,201|| align=right|2,13|| align=right|3,658||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75288)||1999 XL26|| align=right|15,6|| align=right|2,289|| align=right|0,059|| align=right|6,27|| align=right|3,463||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75289)||1999 XM26|| align=right|16,5|| align=right|2,229|| align=right|0,221|| align=right|6,20|| align=right|3,327||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75290)||1999 XY27|| align=right|15,4|| align=right|2,362|| align=right|0,031|| align=right|9,27|| align=right|3,628||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75291)||1999 XD28|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,186|| align=right|3,79|| align=right|4,139||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75292)||1999 XE28|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,140|| align=right|7,78|| align=right|3,568||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75293)||1999 XQ28|| align=right|15,3|| align=right|2,342|| align=right|0,106|| align=right|6,80|| align=right|3,584||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75294)||1999 XU28|| align=right|14,3|| align=right|2,338|| align=right|0,203|| align=right|12,36|| align=right|3,574||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75295)||1999 XH30|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,046|| align=right|7,71|| align=right|3,537||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75296)||1999 XS30|| align=right|15,6|| align=right|2,390|| align=right|0,085|| align=right|8,24|| align=right|3,695||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75297)||1999 XY32|| align=right|14,4|| align=right|2,527|| align=right|0,141|| align=right|7,28|| align=right|4,016||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75298)||1999 XF33|| align=right|14,3|| align=right|2,640|| align=right|0,107|| align=right|8,25|| align=right|4,289||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75299)||1999 XM33|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,188|| align=right|4,30|| align=right|4,131||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75300)||1999 XJ34|| align=right|13,5|| align=right|2,646|| align=right|0,142|| align=right|13,87|| align=right|4,304||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75301)||1999 XN34|| align=right|13,2|| align=right|3,113|| align=right|0,310|| align=right|18,93|| align=right|5,492||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75302)||1999 XV34|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,102|| align=right|7,05|| align=right|3,636||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75303)||1999 XQ35|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,372|| align=right|28,34|| align=right|4,250||MBA||6. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75304)||1999 XT36|| align=right|14,1|| align=right|2,516|| align=right|0,118|| align=right|8,23|| align=right|3,991||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75305)||1999 XV36|| align=right|14,8|| align=right|2,302|| align=right|0,131|| align=right|7,16|| align=right|3,492||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75306)||1999 XZ36|| align=right|15,6|| align=right|2,409|| align=right|0,180|| align=right|3,50|| align=right|3,738||MBA||7. december 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(75307)||1999 XM37|| align=right|14,8|| align=right|2,306|| align=right|0,134|| align=right|5,70|| align=right|3,500||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75308)||1999 XY37|| align=right|15,0|| align=right|2,360|| align=right|0,111|| align=right|7,02|| align=right|3,625||MBA||7. december 1999||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(75309)||1999 XE38|| align=right|15,2|| align=right|2,407|| align=right|0,158|| align=right|7,37|| align=right|3,733||MBA||3. december 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(75310)||1999 XA39|| align=right|15,0|| align=right|2,675|| align=right|0,221|| align=right|12,87|| align=right|4,375||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75311)||1999 XC39|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,189|| align=right|13,80|| align=right|4,205||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75312)||1999 XT40|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,114|| align=right|4,67|| align=right|3,427||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75313)||1999 XL41|| align=right|15,1|| align=right|2,552|| align=right|0,089|| align=right|4,81|| align=right|4,076||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75314)||1999 XG42|| align=right|15,0|| align=right|2,370|| align=right|0,133|| align=right|8,98|| align=right|3,649||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75315)||1999 XK42|| align=right|15,6|| align=right|2,423|| align=right|0,138|| align=right|7,18|| align=right|3,771||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75316)||1999 XM42|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,104|| align=right|3,26|| align=right|3,453||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75317)||1999 XO43|| align=right|15,7|| align=right|2,399|| align=right|0,190|| align=right|1,21|| align=right|3,715||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75318)||1999 XN44|| align=right|16,4|| align=right|2,398|| align=right|0,156|| align=right|4,27|| align=right|3,712||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75319)||1999 XU44|| align=right|15,4|| align=right|2,290|| align=right|0,097|| align=right|6,06|| align=right|3,465||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75320)||1999 XV45|| align=right|15,7|| align=right|2,424|| align=right|0,086|| align=right|5,66|| align=right|3,773||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75321)||1999 XY45|| align=right|16,2|| align=right|2,483|| align=right|0,056|| align=right|6,17|| align=right|3,912||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75322)||1999 XF47|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,144|| align=right|3,71|| align=right|3,634||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75323)||1999 XY47|| align=right|15,3|| align=right|2,320|| align=right|0,086|| align=right|7,28|| align=right|3,534||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75324)||1999 XV48|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,033|| align=right|3,79|| align=right|3,726||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75325)||1999 XX48|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,087|| align=right|6,32|| align=right|3,638||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75326)||1999 XZ50|| align=right|16,8|| align=right|2,403|| align=right|0,188|| align=right|1,54|| align=right|3,724||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75327)||1999 XV52|| align=right|16,5|| align=right|2,365|| align=right|0,209|| align=right|1,80|| align=right|3,636||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75328)||1999 XZ52|| align=right|15,8|| align=right|2,480|| align=right|0,096|| align=right|4,99|| align=right|3,905||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75329)||1999 XE53|| align=right|15,9|| align=right|2,380|| align=right|0,223|| align=right|1,58|| align=right|3,671||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75330)||1999 XF53|| align=right|16,3|| align=right|2,415|| align=right|0,103|| align=right|3,84|| align=right|3,752||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75331)||1999 XL53|| align=right|15,4|| align=right|2,558|| align=right|0,037|| align=right|2,78|| align=right|4,091||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75332)||1999 XN53|| align=right|15,2|| align=right|2,631|| align=right|0,131|| align=right|11,56|| align=right|4,266||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75333)||1999 XO54|| align=right|15,8|| align=right|2,391|| align=right|0,158|| align=right|3,37|| align=right|3,697||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75334)||1999 XS54|| align=right|16,1|| align=right|2,489|| align=right|0,249|| align=right|2,12|| align=right|3,926||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75335)||1999 XP55|| align=right|15,4|| align=right|2,577|| align=right|0,037|| align=right|5,93|| align=right|4,135||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75336)||1999 XE57|| align=right|15,5|| align=right|2,593|| align=right|0,103|| align=right|4,61|| align=right|4,176||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75337)||1999 XA58|| align=right|16,5|| align=right|2,366|| align=right|0,136|| align=right|2,16|| align=right|3,639||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75338)||1999 XX59|| align=right|14,9|| align=right|2,585|| align=right|0,030|| align=right|14,72|| align=right|4,155||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75339)||1999 XN60|| align=right|14,6|| align=right|2,601|| align=right|0,136|| align=right|6,34|| align=right|4,193||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75340)||1999 XP60|| align=right|15,0|| align=right|2,673|| align=right|0,102|| align=right|9,02|| align=right|4,369||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75341)||1999 XQ60|| align=right|16,1|| align=right|2,443|| align=right|0,146|| align=right|1,73|| align=right|3,817||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75342)||1999 XW60|| align=right|15,7|| align=right|2,545|| align=right|0,098|| align=right|1,96|| align=right|4,060||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75343)||1999 XK61|| align=right|15,1|| align=right|2,554|| align=right|0,169|| align=right|5,18|| align=right|4,081||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75344)||1999 XS61|| align=right|15,3|| align=right|2,433|| align=right|0,142|| align=right|5,56|| align=right|3,795||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75345)||1999 XZ61|| align=right|16,4|| align=right|2,399|| align=right|0,161|| align=right|1,73|| align=right|3,715||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75346)||1999 XE62|| align=right|15,8|| align=right|2,430|| align=right|0,127|| align=right|1,91|| align=right|3,788||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75347)||1999 XO62|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,110|| align=right|9,53|| align=right|3,727||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75348)||1999 XF64|| align=right|15,4|| align=right|2,715|| align=right|0,074|| align=right|4,06|| align=right|4,474||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75349)||1999 XB65|| align=right|15,9|| align=right|2,710|| align=right|0,107|| align=right|3,42|| align=right|4,459||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75350)||1999 XY65|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,227|| align=right|4,19|| align=right|4,154||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75351)||1999 XY67|| align=right|15,4|| align=right|2,388|| align=right|0,074|| align=right|7,42|| align=right|3,690||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75352)||1999 XH68|| align=right|14,7|| align=right|2,627|| align=right|0,035|| align=right|15,36|| align=right|4,257||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75353)||1999 XL69|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,227|| align=right|0,51|| align=right|3,708||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75354)||1999 XS69|| align=right|14,9|| align=right|2,367|| align=right|0,145|| align=right|7,64|| align=right|3,642||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75355)||1999 XP70|| align=right|15,8|| align=right|2,387|| align=right|0,128|| align=right|2,05|| align=right|3,688||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75356)||1999 XA71|| align=right|15,7|| align=right|2,604|| align=right|0,192|| align=right|4,38|| align=right|4,202||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75357)||1999 XL71|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,164|| align=right|2,09|| align=right|3,649||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75358)||1999 XT71|| align=right|16,6|| align=right|2,430|| align=right|0,182|| align=right|1,50|| align=right|3,788||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75359)||1999 XA72|| align=right|16,5|| align=right|2,454|| align=right|0,135|| align=right|3,58|| align=right|3,842||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75360)||1999 XO72|| align=right|15,4|| align=right|2,521|| align=right|0,111|| align=right|0,27|| align=right|4,003||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75361)||1999 XQ72|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,186|| align=right|1,30|| align=right|3,700||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75362)||1999 XQ73|| align=right|15,9|| align=right|2,397|| align=right|0,171|| align=right|2,98|| align=right|3,711||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75363)||1999 XK74|| align=right|14,8|| align=right|2,626|| align=right|0,081|| align=right|10,05|| align=right|4,256||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75364)||1999 XZ74|| align=right|15,2|| align=right|2,478|| align=right|0,100|| align=right|6,15|| align=right|3,901||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75365)||1999 XP75|| align=right|14,9|| align=right|2,197|| align=right|0,078|| align=right|7,71|| align=right|3,256||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75366)||1999 XS82|| align=right|14,4|| align=right|2,545|| align=right|0,111|| align=right|13,90|| align=right|4,060||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75367)||1999 XV82|| align=right|14,8|| align=right|2,421|| align=right|0,248|| align=right|10,69|| align=right|3,766||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75368)||1999 XW82|| align=right|15,3|| align=right|2,606|| align=right|0,167|| align=right|7,47|| align=right|4,206||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75369)||1999 XZ82|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,133|| align=right|6,24|| align=right|3,515||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75370)||1999 XM83|| align=right|14,4|| align=right|2,572|| align=right|0,225|| align=right|13,61|| align=right|4,125||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75371)||1999 XU83|| align=right|15,5|| align=right|2,437|| align=right|0,169|| align=right|1,95|| align=right|3,803||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75372)||1999 XX83|| align=right|15,1|| align=right|2,341|| align=right|0,120|| align=right|3,40|| align=right|3,582||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75373)||1999 XY83|| align=right|16,3|| align=right|2,622|| align=right|0,165|| align=right|2,47|| align=right|4,244||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75374)||1999 XG84|| align=right|14,9|| align=right|2,447|| align=right|0,134|| align=right|10,28|| align=right|3,827||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75375)||1999 XJ84|| align=right|14,4|| align=right|2,585|| align=right|0,171|| align=right|13,44|| align=right|4,156||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75376)||1999 XX84|| align=right|14,6|| align=right|2,576|| align=right|0,152|| align=right|14,37|| align=right|4,133||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75377)||1999 XP85|| align=right|16,0|| align=right|2,519|| align=right|0,172|| align=right|1,44|| align=right|3,998||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75378)||1999 XQ85|| align=right|15,4|| align=right|2,414|| align=right|0,238|| align=right|3,67|| align=right|3,751||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75379)||1999 XF87|| align=right|14,6|| align=right|2,552|| align=right|0,205|| align=right|11,04|| align=right|4,077||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75380)||1999 XK87|| align=right|15,3|| align=right|2,539|| align=right|0,078|| align=right|15,67|| align=right|4,046||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75381)||1999 XM89|| align=right|14,0|| align=right|2,785|| align=right|0,168|| align=right|6,87|| align=right|4,646||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75382)||1999 XP89|| align=right|14,5|| align=right|2,554|| align=right|0,084|| align=right|10,73|| align=right|4,082||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75383)||1999 XB91|| align=right|14,8|| align=right|2,582|| align=right|0,031|| align=right|10,47|| align=right|4,149||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75384)||1999 XS91|| align=right|13,9|| align=right|2,583|| align=right|0,134|| align=right|12,84|| align=right|4,150||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75385)||1999 XX92|| align=right|15,2|| align=right|2,729|| align=right|0,064|| align=right|3,00|| align=right|4,506||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75386)||1999 XZ92|| align=right|13,8|| align=right|2,637|| align=right|0,142|| align=right|14,96|| align=right|4,282||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75387)||1999 XK93|| align=right|14,5|| align=right|2,563|| align=right|0,077|| align=right|10,23|| align=right|4,102||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75388)||1999 XS93|| align=right|14,4|| align=right|2,623|| align=right|0,189|| align=right|5,87|| align=right|4,248||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75389)||1999 XU94|| align=right|15,2|| align=right|2,539|| align=right|0,156|| align=right|1,80|| align=right|4,045||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75390)||1999 XN95|| align=right|14,5|| align=right|2,542|| align=right|0,093|| align=right|14,15|| align=right|4,053||MBA||7. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75391)||1999 XF96|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,241|| align=right|4,33|| align=right|3,602||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75392)||1999 XD97|| align=right|15,7|| align=right|2,354|| align=right|0,129|| align=right|3,14|| align=right|3,611||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75393)||1999 XS97|| align=right|15,8|| align=right|2,411|| align=right|0,191|| align=right|1,34|| align=right|3,743||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75394)||1999 XE98|| align=right|15,1|| align=right|2,406|| align=right|0,150|| align=right|2,97|| align=right|3,732||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75395)||1999 XJ98|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,171|| align=right|4,98|| align=right|3,618||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75396)||1999 XU98|| align=right|14,5|| align=right|2,406|| align=right|0,078|| align=right|7,12|| align=right|3,731||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75397)||1999 XY98|| align=right|14,8|| align=right|2,393|| align=right|0,166|| align=right|2,21|| align=right|3,701||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75398)||1999 XZ98|| align=right|14,7|| align=right|2,434|| align=right|0,141|| align=right|3,80|| align=right|3,797||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75399)||1999 XB99|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,228|| align=right|8,02|| align=right|4,133||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75400)||1999 XQ100|| align=right|14,6|| align=right|2,570|| align=right|0,134|| align=right|13,46|| align=right|4,120||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75401)||1999 XV100|| align=right|14,3|| align=right|2,527|| align=right|0,225|| align=right|5,47|| align=right|4,017||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75402)||1999 XF101|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,196|| align=right|3,88|| align=right|4,236||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75403)||1999 XH102|| align=right|14,9|| align=right|2,436|| align=right|0,147|| align=right|5,36|| align=right|3,801||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75404)||1999 XM102|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,157|| align=right|5,38|| align=right|3,676||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75405)||1999 XQ103|| align=right|14,6|| align=right|2,844|| align=right|0,152|| align=right|13,17|| align=right|4,794||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75406)||1999 XR103|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,198|| align=right|1,30|| align=right|3,672||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75407)||1999 XU103|| align=right|15,0|| align=right|2,454|| align=right|0,147|| align=right|2,11|| align=right|3,844||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75408)||1999 XG104|| align=right|14,8|| align=right|2,255|| align=right|0,091|| align=right|9,43|| align=right|3,386||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75409)||1999 XR104|| align=right|15,0|| align=right|2,339|| align=right|0,296|| align=right|25,10|| align=right|3,576||MBA||9. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75410)||1999 XW104|| align=right|14,9|| align=right|2,261|| align=right|0,147|| align=right|5,33|| align=right|3,398||MBA||10. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75411)||1999 XQ106|| align=right|15,0|| align=right|2,282|| align=right|0,107|| align=right|5,17|| align=right|3,446||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75412)||1999 XJ108|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,287|| align=right|7,66|| align=right|3,530||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75413)||1999 XW110|| align=right|15,7|| align=right|2,429|| align=right|0,169|| align=right|3,87|| align=right|3,784||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75414)||1999 XC112|| align=right|16,7|| align=right|2,421|| align=right|0,179|| align=right|1,00|| align=right|3,767||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75415)||1999 XK115|| align=right|15,2|| align=right|2,302|| align=right|0,139|| align=right|4,38|| align=right|3,491||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75416)||1999 XU115|| align=right|14,9|| align=right|2,328|| align=right|0,177|| align=right|11,32|| align=right|3,552||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75417)||1999 XR116|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,166|| align=right|5,41|| align=right|3,486||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75418)||1999 XY116|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,111|| align=right|7,74|| align=right|3,492||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75419)||1999 XF117|| align=right|15,4|| align=right|2,295|| align=right|0,172|| align=right|7,88|| align=right|3,476||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75420)||1999 XE118|| align=right|16,0|| align=right|2,424|| align=right|0,173|| align=right|2,11|| align=right|3,773||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75421)||1999 XQ118|| align=right|15,1|| align=right|2,604|| align=right|0,166|| align=right|4,00|| align=right|4,201||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75422)||1999 XH119|| align=right|16,5|| align=right|2,356|| align=right|0,134|| align=right|4,89|| align=right|3,617||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75423)||1999 XO119|| align=right|15,1|| align=right|2,386|| align=right|0,114|| align=right|6,75|| align=right|3,684||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75424)||1999 XL120|| align=right|15,4|| align=right|2,377|| align=right|0,041|| align=right|10,05|| align=right|3,664||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75425)||1999 XG121|| align=right|15,6|| align=right|2,527|| align=right|0,103|| align=right|0,78|| align=right|4,017||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75426)||1999 XJ123|| align=right|14,8|| align=right|2,392|| align=right|0,056|| align=right|6,61|| align=right|3,700||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75427)||1999 XK123|| align=right|16,1|| align=right|2,359|| align=right|0,136|| align=right|6,86|| align=right|3,622||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75428)||1999 XM123|| align=right|15,8|| align=right|2,430|| align=right|0,145|| align=right|6,11|| align=right|3,788||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75429)||1999 XV124|| align=right|15,2|| align=right|2,413|| align=right|0,092|| align=right|11,53|| align=right|3,747||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75430)||1999 XN125|| align=right|14,2|| align=right|2,542|| align=right|0,181|| align=right|13,67|| align=right|4,052||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75431)||1999 XD126|| align=right|15,8|| align=right|2,358|| align=right|0,108|| align=right|4,01|| align=right|3,620||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75432)||1999 XJ126|| align=right|15,3|| align=right|2,335|| align=right|0,137|| align=right|7,09|| align=right|3,568||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75433)||1999 XK126|| align=right|13,5|| align=right|2,549|| align=right|0,168|| align=right|9,08|| align=right|4,069||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75434)||1999 XT126|| align=right|15,4|| align=right|2,278|| align=right|0,134|| align=right|6,98|| align=right|3,438||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75435)||1999 XX126|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,060|| align=right|6,22|| align=right|3,608||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75436)||1999 XY126|| align=right|15,7|| align=right|2,619|| align=right|0,168|| align=right|3,74|| align=right|4,237||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75437)||1999 XN127|| align=right|15,2|| align=right|2,655|| align=right|0,065|| align=right|15,20|| align=right|4,326||MBA||6. december 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(75438)||1999 XJ128|| align=right|15,2|| align=right|2,353|| align=right|0,077|| align=right|9,32|| align=right|3,609||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75439)||1999 XN128|| align=right|16,3|| align=right|2,405|| align=right|0,155|| align=right|1,94|| align=right|3,730||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75440)||1999 XQ128|| align=right|15,2|| align=right|2,588|| align=right|0,127|| align=right|7,18|| align=right|4,163||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75441)||1999 XB129|| align=right|14,5|| align=right|2,208|| align=right|0,134|| align=right|6,25|| align=right|3,279||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75442)||1999 XN129|| align=right|15,3|| align=right|2,365|| align=right|0,079|| align=right|7,93|| align=right|3,637||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75443)||1999 XS129|| align=right|16,0|| align=right|2,291|| align=right|0,114|| align=right|8,80|| align=right|3,468||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75444)||1999 XU131|| align=right|14,8|| align=right|2,376|| align=right|0,077|| align=right|6,72|| align=right|3,661||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75445)||1999 XJ132|| align=right|15,3|| align=right|2,430|| align=right|0,210|| align=right|8,23|| align=right|3,788||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75446)||1999 XV133|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,053|| align=right|14,35|| align=right|4,201||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75447)||1999 XJ135|| align=right|14,6|| align=right|2,569|| align=right|0,165|| align=right|26,14|| align=right|4,117||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75448)||1999 XV135|| align=right|13,8|| align=right|2,755|| align=right|0,177|| align=right|25,56|| align=right|4,572||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75449)||1999 XH137|| align=right|14,6|| align=right|2,838|| align=right|0,031|| align=right|17,87|| align=right|4,780||MBA||15. december 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(75450)||1999 XR137|| align=right|16,0|| align=right|2,226|| align=right|0,219|| align=right|7,03|| align=right|3,321||MBA||10. december 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(75451)||1999 XB139|| align=right|14,6|| align=right|2,772|| align=right|0,171|| align=right|8,74|| align=right|4,614||MBA||5. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75452)||1999 XP142|| align=right|14,0|| align=right|2,370|| align=right|0,212|| align=right|24,51|| align=right|3,649||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75453)||1999 XS142|| align=right|14,5|| align=right|2,558|| align=right|0,170|| align=right|22,04|| align=right|4,090||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75454)||1999 XL144|| align=right|14,5|| align=right|2,371|| align=right|0,120|| align=right|7,90|| align=right|3,650||MBA||15. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75455)||1999 XL145|| align=right|15,8|| align=right|2,517|| align=right|0,119|| align=right|2,27|| align=right|3,993||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75456)||1999 XR145|| align=right|16,5|| align=right|2,561|| align=right|0,316|| align=right|4,80|| align=right|4,097||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75457)||1999 XF146|| align=right|17,0|| align=right|2,379|| align=right|0,125|| align=right|1,87|| align=right|3,670||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75458)||1999 XS147|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,116|| align=right|3,46|| align=right|3,696||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75459)||1999 XM151|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,144|| align=right|8,56|| align=right|4,230||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75460)||1999 XO152|| align=right|15,6|| align=right|2,235|| align=right|0,209|| align=right|8,57|| align=right|3,342||MBA||13. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75461)||1999 XW155|| align=right|16,1|| align=right|2,534|| align=right|0,038|| align=right|9,14|| align=right|4,034||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75462)||1999 XB156|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,139|| align=right|11,96|| align=right|4,304||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75463)||1999 XV157|| align=right|16,1|| align=right|2,469|| align=right|0,195|| align=right|2,81|| align=right|3,878||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75464)||1999 XM159|| align=right|14,9|| align=right|2,292|| align=right|0,095|| align=right|2,67|| align=right|3,469||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75465)||1999 XN159|| align=right|16,1|| align=right|2,371|| align=right|0,181|| align=right|2,43|| align=right|3,651||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75466)||1999 XU159|| align=right|16,2|| align=right|2,643|| align=right|0,196|| align=right|6,36|| align=right|4,295||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75467)||1999 XS160|| align=right|14,6|| align=right|2,725|| align=right|0,138|| align=right|12,15|| align=right|4,497||MBA||9. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75468)||1999 XC161|| align=right|15,8|| align=right|2,355|| align=right|0,117|| align=right|7,71|| align=right|3,614||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75469)||1999 XU162|| align=right|16,2|| align=right|2,636|| align=right|0,211|| align=right|2,56|| align=right|4,279||MBA||8. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75470)||1999 XT164|| align=right|15,2|| align=right|2,654|| align=right|0,216|| align=right|4,58|| align=right|4,323||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75471)||1999 XW164|| align=right|15,1|| align=right|2,387|| align=right|0,176|| align=right|8,29|| align=right|3,687||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75472)||1999 XX164|| align=right|14,8|| align=right|2,569|| align=right|0,204|| align=right|10,55|| align=right|4,116||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75473)||1999 XY164|| align=right|14,7|| align=right|2,431|| align=right|0,120|| align=right|3,42|| align=right|3,789||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75474)||1999 XQ165|| align=right|15,8|| align=right|2,400|| align=right|0,110|| align=right|8,25|| align=right|3,718||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75475)||1999 XC166|| align=right|14,6|| align=right|2,344|| align=right|0,086|| align=right|12,73|| align=right|3,589||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75476)||1999 XS166|| align=right|16,0|| align=right|2,429|| align=right|0,193|| align=right|6,09|| align=right|3,785||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75477)||1999 XC167|| align=right|15,7|| align=right|2,450|| align=right|0,249|| align=right|7,61|| align=right|3,834||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75478)||1999 XG167|| align=right|14,8|| align=right|2,276|| align=right|0,112|| align=right|5,75|| align=right|3,434||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75479)||1999 XH170|| align=right|15,6|| align=right|2,287|| align=right|0,121|| align=right|4,96|| align=right|3,458||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75480)||1999 XZ171|| align=right|14,7|| align=right|2,438|| align=right|0,232|| align=right|9,84|| align=right|3,806||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75481)||1999 XB172|| align=right|14,5|| align=right|2,389|| align=right|0,169|| align=right|7,21|| align=right|3,693||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75482)||1999 XC173|| align=right|14,9|| align=right|2,364|| align=right|0,077|| align=right|6,13|| align=right|3,635||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75483)||1999 XE173|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,118|| align=right|10,47|| align=right|3,685||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75484)||1999 XP173|| align=right|15,6|| align=right|2,611|| align=right|0,201|| align=right|5,23|| align=right|4,219||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75485)||1999 XC174|| align=right|15,3|| align=right|2,367|| align=right|0,137|| align=right|7,98|| align=right|3,641||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75486)||1999 XO174|| align=right|14,5|| align=right|2,419|| align=right|0,118|| align=right|9,38|| align=right|3,761||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75487)||1999 XZ175|| align=right|14,7|| align=right|2,651|| align=right|0,254|| align=right|15,16|| align=right|4,315||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75488)||1999 XT177|| align=right|15,1|| align=right|2,692|| align=right|0,126|| align=right|14,69|| align=right|4,416||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75489)||1999 XO178|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,192|| align=right|5,79|| align=right|3,785||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75490)||1999 XQ178|| align=right|14,8|| align=right|2,617|| align=right|0,211|| align=right|14,18|| align=right|4,233||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75491)||1999 XZ178|| align=right|15,7|| align=right|2,669|| align=right|0,073|| align=right|15,81|| align=right|4,361||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75492)||1999 XK179|| align=right|15,4|| align=right|2,597|| align=right|0,180|| align=right|12,92|| align=right|4,183||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75493)||1999 XG180|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,118|| align=right|7,42|| align=right|3,799||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75494)||1999 XH181|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,127|| align=right|6,92|| align=right|3,447||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75495)||1999 XM181|| align=right|15,6|| align=right|2,397|| align=right|0,169|| align=right|7,89|| align=right|3,711||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75496)||1999 XD182|| align=right|15,4|| align=right|2,685|| align=right|0,116|| align=right|15,79|| align=right|4,398||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75497)||1999 XW183|| align=right|15,0|| align=right|2,382|| align=right|0,218|| align=right|4,90|| align=right|3,676||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75498)||1999 XA184|| align=right|14,6|| align=right|2,613|| align=right|0,114|| align=right|11,28|| align=right|4,224||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75499)||1999 XP184|| align=right|15,5|| align=right|2,442|| align=right|0,115|| align=right|5,59|| align=right|3,815||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75500)||1999 XQ184|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,202|| align=right|4,87|| align=right|3,600||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov